- японский топоним и фамилия:
 Вакаяма — префектура в Японии.
 Вакаяма — город в Японии, столица префектуры Вакаяма.
 Вакаяма — равнина в префектуре Вакаяма.
 Вакаяма Бокусуй (1885—1928) — японский поэт, один из ведущих танка-поэтов рубежа XIX—XX веков в Японии.
 Вакаяма, Томисабуро (1929—1992) — японский актёр и мастер боевых искусств.